13-ото и последно издание на Купата на панаирните градове се провежда през сезон 1970/71 г. От следващия сезон, турнирът е заменен от Купата на УЕФА

Първи кръг

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща 
Първоначално първата среща се играе на 27 май 1971 г., но след 51 минути игра е прекратена поради лошо състояние на терена. В същия ден треньорът на Армандо Пики умира от раково заболяване.

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1970/71
 Купа на носителите на купи 1970/71

Външни препратки 
 Детайли на срещите в rsssf.com

Купа на панаирните градове